Francisco (de) Rojas puede referirse a:

 Francisco (de) Rojas Zorrilla (1607-1648), dramaturgo español;
 Francisco Rojas Bravo (1835-1906), agricultor y político chileno;
 Francisco Rojas González (1903-1951), escritor mexicano;
 Francisco Rojas Villegas (1909-1993), médico chileno;
  (1911–1965), poeta puertorriqueño;
 Francisco Rojas Gutiérrez (1944-), político mexicano;
 Francisco Rojas Aravena (1949-) politólogo e internacionalista latinoamericano;
  (1950-), corredor olímpico paraguayo;
 Francisco Rojas Toledo (1956-), político mexicano;
 Francisco Rojas San Román (1956-2018), político mexicano;
 Ricardo Francisco Rojas Trujillo (1974-), futbolista chileno;
 Francisco "Murci" Rojas Rojas (1974-), futbolista chileno;
 Francisco Rojas Mendoza (1991-), futbolista ecuatoriano.
Francisco Rojas , Cosplayer.